

Фамилия 
 Рамси, Девитт Клинтон (1888—1961) — офицер ВМС США и пионер Военно-морской авиации.

Острова 
 Рамси (остров) — остров в Уэльсе

Города 
 Рамси (Остров Мэн) — город на острове Мэн